«(I Can’t Get No) Satisfaction» () — песня группы The Rolling Stones. Авторы — Мик Джаггер и Кит Ричардс. В 2000 году песня возглавила список «The Greatest: 100 Greatest Songs of Rock & Roll» канала VH1, а в 2004 году журнал Rolling Stone поместил её на второе место в своём списке лучших песен всех времён.
В 2001 году композиция попала в символический список «Песни века», составленный по опросу Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA).

В мае 1965 года песня была впервые выпущена как сингл в США, а в июле была включена в американскую версию альбома Out of Our Heads. Сингл позволил The Rolling Stones впервые подняться на первое место в Billboard Hot 100. В Великобритании сингл «(I Can’t Get No) Satisfaction» вышел в августе 1965 года и в четвёртый раз вывел группу на вершину британских хит-парадов.

Кавер-версии 
 Песня была перепета группой Blue Cheer в 1968 году и включена в их второй студийный альбом Outsideinside (1968). 
 Песня была перепета группой Devo в 1976 году и включена в их дебютный альбом Are We Not Men? We Are Devo! (1978).
 Песня была перепета поп-певицей Бритни Спирс и вошла в её альбом Oops!… I Did It Again (2000).
 Также песню в разное время исполняли Арета Франклин, Отис Реддинг, Сэнди Шоу, Саманта Фокс, Шер и другие.

В культуре 
Фрагменты песни были использованы в фильмах «Двухполосное шоссе» (1971), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Без компромиссов» (1986), «Жизнь, или Что-то вроде того» (2002).

В 1990-е годы эта мелодия была использована в рекламе шоколада «Сникерс».

Примечания

Ссылки 
 
 «The Greatest Songs Ever! Satisfaction» at Blender
 
 

S
Песни Бритни Спирс
S
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом